Ship Ahoy é um filme estadunidense de 1942, do gênero romance musical, dirigido por Edward Buzzell.

Sinopse
Dançarina (Eleanor Powell) viaja até Porto Rico, com mensagens secretas do governo em seus passos de sapateado.

Elenco
 Eleanor Powell ...  Tallulah Winters
 Red Skelton ...  Merton K. Kibble
 Bert Lahr ...  Skip Owens
 Virginia O'Brien ...  Fran Evans
 William Post Jr. ...  H. U. Bennet

Filmes dos Estados Unidos de 1942
Filmes de romance musical dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Edward Buzzell
Filmes ambientados em Porto Rico
Filmes em língua inglesa
Filmes de dança